

Mathématiques 
 En mathématiques, l'union de deux ensembles est l'ensemble contenant tous les éléments appartenant à l'un ou à l'autre.

Toponyme

Canada 
 Station Union du métro de Toronto ;

États-Unis 
 Union, ville du comté de Greene en Alabama ;
 Union, siège du Comté d'Union, en Caroline du Sud,
 Union, ville du comté de Tolland dans l'État du Connecticut ;
 Union, localité du comté de Hardin, dans l'État de l'Iowa ;
 Union, un village du comté de McHenry dans l'Illinois.
 Union, localité du comté de Boone, dans l'État du Kentucky ;
 Union, census-designated place située en Louisiane ;
 Union, ville de l'État du Maine ;
 Union, ville des  comtés de Neshoba et de Newton, dans le Mississippi ;
 Union, ville du comté de Franklin dans l'État du Missouri ;
 Union, une ville du comté de Broome, dans l' État de New York.
 Union, ville de l'Ohio.
 Union, ville du comté d'Union dans l'État de l'Oregon ;
 Union, siège du comté de Monroe, dans l’État de Virginie-Occidentale ;
 Union, census-designated place située dans l’État de Washington ;
 Union, une commune du comté de Door dans le Wisconsin ;
 Plusieurs comtés portent le nom de  ().
 Voir aussi :

France 
 L'Union, commune du département de la Haute-Garonne ;

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
 Union, une des îles de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Venezuela 
 Unión, une des vingt-cinq municipalités de l'État de Falcón ;
 Unión, l'une des huit paroisses civiles de la municipalité de Puerto Cabello dans l'État de Carabobo ;
 Unión, l'une des dix paroisses civiles de la municipalité d'Iribarren dans l'État de Lara ;
 Unión, l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Benítez dans l'État de Sucre.

Autre 
 Union Islands, l'ancien nom des Tokelau.

Fiction 
 L'Union des Mondes, une organisation fictive dans le cycle de Fondation d'Isaac Asimov, peut être appelée l'Union.
 Dans Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer, les monstres Union sont une catégorie de monstres.

Musique 
 Union, treizième album studio du groupe Yes ;

Religion 
 Union de bénéfices en droit canonique
 Dans le duophysisme, il est question d'union hypostatique ;

Politique 
 « L'Union » désigne, aux États-Unis, le pays dans son sens politique :  ; c'est un souvenir de la Guerre de Sécession, puisque l'Union contrôle et occupe, à la fin de la guerre, l'ensemble du pays.
 Le nom « Union » est parfois cité pour parler de l'Union européenne.
 En Allemagne, « l’Union » désigne la CDU/CSU.

Presse 
 Union est un magazine de charme français.

Industrie 
 La brasserie de l'Union, à Jumet (Belgique).

Informatique 
 Union File System est un système de fichiers sous Linux.

Marine 
 Unión (corvette) (1874-1881) , corvette de la marine péruvienne

Sport 
 Union de Philadelphie est un club de football en Major League Soccer.

Voir aussi 

 
 
 
Homonymie de titre
Homonymie de localités aux États-Unis